Чангоши () — субэтническая группа венгров.
 вариант произношения названия корейского ударного музыкального инструмента Чангу.
 Чанго — самый популярный ориша (дух) религии йоруба.